A Marinha dos Estados Unidos teve cinco navios chamados USS Mississippi:

 : uma fragata que serviu de 1841 a 1863.
 USS Mississippi (BB-23): um couraçado pré-dreadnought da Classe Mississippi que serviu de 1908 a 1914; vendido para a Grécia e renomeado .
 : um couraçado da Classe New Mexico que serviu de 1917 a 1956.
 : um cruzador de mísseis guiados da Classe Virginia que serviu de 1978 a 1997.
 : um submarino de ataque da Classe Virginia em serviço desde 2012.